Кератотомія (, від грец., keras, atos — рогова оболонка, і tome — перетин) — мікрохірургічне лікування міопії шляхом низки некрізних, зазвичай радіальних, надрізів рогівки ока та подальшого її вільного рубцювання.

Опис 
На рогівку ока лазерним або традиційним очним скальпелем наноситься низка некрізних надрізів, що призводить до зміни її форми. Регулюючи глибину, розташування та напрямок надрізів, можна добитися бажаної зміни кривизни або форми рогівки і повного усунення короткозорості (радіальна К.) та астигматизму (астигматична К.) низького та середнього ступенів. Найбільш сучасні методики операції дозволяють лікувати також кератоконус. Загоєння рогівки відбувається природним шляхом і закріплює ефект.
Хірургічне втручання відбувається в амбулаторних умовах під місцевою анестезією. Реабілітаційний період, зазвичай, не ускладнений, зір повністю відновлюється протягом кількох годин.
Засновниками методики є офтальмологи Федоров Святослав Миколайович, Яковчук Віталій Васильович, Массімо Ломбарді.

Джерела 
 Пасикова Н. В. Состояние роговой оболочки в отдаленном периоде после передней радиальной кератотомии. Офтальмология. 2018;15(1):38-42. https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-1-38-42
 Лисенко, Михайло Григорович. Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.18 / Лисенко Михайло Григорович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019.

Офтальмологія